Bandera de Santa Fe puede referirse a:

 Bandera de Santa Fe, provincia de Argentina.
 Bandera de Santa Fe, municipio de la provincia de Granada, en España.